Krasnoarmijske  (en ) és un poble de la República Autònoma de Crimea a Ucraïna, que el 2014 tenia 765 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea